etnolekt śląski będący narzeczem słowiańskim, spokrewnionym z polszczyzną standardową
 dialekt śląski języka niemieckiego